Kothe steht für:

 einfaches Wohnhaus, siehe Kate (Hütte)
 Kothe (Familienname)
 Kothe (Fluss), rechter Zufluss der Spree in Neusalza-Spremberg, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Kothe oder Kohte, ein Zelttyp

Siehe auch:
 Kohte (Begriffsklärung)
 Kote
 Kothen